André François-Poncet (1887-1978) – diplomatico e politico francese
 Gastón Poncet (1991) – calciatore uruguaiano
 Jean François-Poncet (2012) – politico francese
 Michel Poncet de La Rivière (1672-1730) – vescovo cattolico, predicatore e oratore francese